Feldgrau steht für
 Feldgrau, Tarnfarbe des deutschen Heeres in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
 Feldgrau (Zeitschrift), eine Fachzeitschrift „für neuzeitliche Wehrgeschichte, Organisation, Uniformierung, Bewaffnung und Ausrüstung“

Siehe auch:
 Fräulein Feldgrau, deutscher Stummfilm (1914)
 Der feldgraue Groschen, deutscher Stummfilm (1917)